

Muškarci 
Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini bacanje koplja prikazani su u sljedećoj tablici, a rezultati iskazani u metrima:

Žene 
Osvajačice olimpijskih medalja u atletskoj disciplini bacanje koplja prikazani su u sljedećoj tablici, a rezultati iskazani u metrima: